Château de Benauge peut faire référence à deux châteaux situés en France, dans la région Nouvelle-Aquitaine :

 le château de Benauge (Arbis), à Arbis, dans le département de la Gironde (33) ;
 le château de Benauge (Renung), à Renung, dans le département des Landes (40).

Voir aussi 

 La Benauge, un quartier de bordeaux
 le comté de Benauges, fief du château d'Arbis